

Lista cometelor periodice numerotate

Comete cu perioadă lungă sau neperiodice (C/) sau pe orbită nedeterminată (X/)

Comete neperiodice descoperite până în anul 1910

Comete neperiodice descoperite după anul 1910

Comete neperiodice descoperite începând cu anul 2010

2012 

 C/2012 E1 (Hill)
 C/2012 E2 (SWAN)
 C/2012 F6 (Lemmon)
 C/2012 J1 (Catalina)
 C/2012 K5 (LINEAR)
 C/2012 K6 (McNaught)
 C/2012 S1 (ISON)
 C/2012 T5 (Bressi)
 C/2012 X1 (LINEAR)

2013 
 C/2013 A1 (Siding Spring)
 C/2013 B2 (Catalina)
 C/2013 C2 (Tenagra)
 C/2013 D1 (Holvorcem)
 C/2013 G1 (Kowalski)
 C/2013 G2 (PANSTARRS)
 C/2013 G3 (PANSTARRS)
 C/2013 G5 (Catalina)
 C/2013 L2 (Catalina)
 C/2013 N4 (Borisov)
 C/2013 P2 (PANSTARRS)
 C/ (Catalina-Spacewatch)
 C/2013 R1 (Lovejoy)
 C/2013 U1 (Catalina)
 C/2013 U2 (Holvorcem)
 C/ (Catalina)
 C/2013 V2 (Borisov)
 C/2013 V3 (Nevski)
 C/2013 V4 (Catalina)
 C/2013 V5 (Oukaimeden)
 C/2013 W2 (PANSTARRS)
 C/2013 X1 (PANSTARRS)
 C/2013 Y2 (PANSTARRS)

2014 
 C/ (Catalina)
 C/2014 A4 (SONEAR)
 C/2014 A5 (PANSTARRS)
 C/2014 B1 (Schwartz)
 C/2014 C2 (STEREO)
 C/2014 C3 (NEOWISE)
 C/2014 E2 (Jacques)
 C/2014 F1 (Hill)
 C/2014 F2 (Tenagra)
 C/2014 F3 (Sheppard-Trujillo)
 C/2014 G1 (PANSTARRS)
 C/2014 G3 (PANSTARRS)
 C/2014 H1 (Christensen)
 C/2014 J1 (Catalina)
 C/2014 L5 (Lemmon)
 C/2014 M1 (PANSTARRS)
 C/2014 M2 (Christensen)
 C/2014 M3 (Catalina)
 C/2014 N2 (PANSTARRS)
 C/2014 N3 (NEOWISE)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2014 Q1 (PANSTARRS)
 C/2014 Q2 (Lovejoy)
 C/2014 Q3 (Borisov)
 C/2014 Q6 (PANSTARRS)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2014 R1 (Borisov)
 C/2014 R3 (PANSTARRS)
 C/2014 R4 (Gibbs)
 C/2014 S1 (PANSTARRS)
 C/2014 S2 (PANSTARRS)
 C/2014 S3 (PANSTARRS)
 C/ (Catalina)
 C/2014 U3 (Kowalski)
 C/2014 W1 (PANSTARRS)
 C/2014 W2 (PANSTARRS)
 C/2014 W3 (PANSTARRS)
 C/2014 W5 (Lemmon-PANSTARRS)
 C/2014 W6 (Catalina)
 C/2014 W7 (Christensen)
 C/2014 W8 (PANSTARRS)
 C/2014 W9 (PANSTARRS)
 C/2014 W10 (PANSTARRS)
 C/2014 W11 (PANSTARRS)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2014 Y1 (PANSTARRS)

2015 
 C/2015 A1 (PANSTARRS)
 C/2015 A2 (PANSTARRS)
 C/2015 B1 (PANSTARRS)
 C/2015 B2 (PANSTARRS)
 C/2015 C2 (SWAN)
 C/2015 D1 (SOHO)
 C/2015 D2 (PANSTARRS)
 C/2015 D3 (PANSTARRS)
 C/2015 D4 (Borisov)
 C/2015 D5 (Kowalski)
 C/ (PANSTARRS)

 C/2015 F2 (Polonia)
 C/2015 F3 (SWAN)
 C/2015 F4 (Jacques)
 C/2015 F5 (SWAN-Xingming)
 C/2015 G2 (MASTER)
 C/2015 GX (PANSTARRS)
 C/2015 H1 (Bressi)
 C/2015 H2 (PANSTARRS)
 C/2015 J1 (PANSTARRS)
 C/2015 J2 (PANSTARRS)
 C/2015 K1 (MASTER)
 C/2015 K2 (PANSTARRS)
 C/2015 K4 (PANSTARRS)
 C/ (PANSTARRS)
 C/2015 M1 (PANSTARRS)
 C/2015 M3 (PANSTARRS)
 C/2015 O1 (PANSTARRS)
 C/2015 P3 (SWAN)
 C/2015 Q1 (Scotti)
 C/2015 R1 (PANSTARRS)
 C/2015 R3 (PANSTARRS)
 C/2015 T2 (PANSTARRS)
 C/2015 T4 (PANSTARRS)
 C/ (LINEAR)
 C/2015 V1 (PANSTARS)
 C/2015 V2 (Johnson)
 C/2015 V3 (PANSTARRS)
 C/ (Lemmon-Yeung-PANSTARRS) = 
 C/2015 W1 (Gibbs)
 C/2015 X2 (Catalina)
 C/2015 X4 (Élénine)
 C/2015 X5 (PANSTARRS)
 C/ (Lemmon)
 C/2015 X7 (ATLAS)
 C/2015 X8 (NEOWISE)
 C/2015 Y1 (LINEAR)
 C/ (NEOWISE)

2016 
 C/2016 A1 (PANSTARRS)
 C/2016 A3 (PANSTARRS)
 C/2016 A5 (PANSTARRS)
 C/2016 A8 (LINEAR)
 C/2016 B1 (NEOWISE)
 C/2016 C1 (PANSTARRS)
 C/2016 C2 (NEOWISE)
 C/2016 E1 (PANSTARRS)
 C/2016 E2 (Kowalski)
 C/2016 J2 (Denneau)
 C/2016 KA (Catalina)
 C/2016 K1 (LINEAR)
 C/2016 M1 (PANSTARRS)
 C/2016 N4 (MASTER)
 C/2016 N6 (PANSTARRS)
 C/2016 P4 (PANSTARRS)
 C/2016 Q2 (PANSTARRS)
 C/2016 Q4 (Kowalski)
 C/2016 R2 (PANSTARRS)
 C/2016 R3 (Borisov)
 C/2016 S1 (PANSTARRS)
 C/2016 T1 (Matheny)
 C/2016 T2 (Matheny)
 C/2016 T3 (PANSTARRS)
 C/2016 U1 (NEOWISE)
 C/2016 X1 (Lemmon)

2017 
 C/2017 A1 (PANSTARRS)
 C/2017 A3 (Élénine)
 C/2017 AB5 (PANSTARRS)
 C/2017 B3 (LINEAR)
 C/2017 E1 (Borissov)
 C/2017 E2 (XuYi)
 C/2017 E3 (PANSTARRS)
 C/2017 E4 (Lovejoy)
 C/2017 D5 (PANSTARRS)
 C/2017 E5 (Lemmon)
 C/2017 F1 (Lemmon)
 C/2017 F2 (PANSTARRS)
 C/2017 K1 (PANSTARRS)
 C/2017 K2 (PANSTARRS)
 C/2017 K4 (ATLAS)
 C/2017 K5 (PANSTARRS)
 C/2017 K6 (Jacques)
 C/2017 O1 (ASASSN)
 C/2017 S3 (PANSTARRS)
 C/2017 S6 (Catalina)
 C/2017 S7 (Lemmon)
 C/2017 T1 (Heinze)
 C/2017 T3 (ATLAS)
  (cometă hiperbolică)

2018 
 C/2018 A1 (PANSTARRS)
 C/2018 A3 (ATLAS)
 C/2018 A6 (Gibbs)
 C/2018 B1 (Lemmon)
 C/2018 E1 (ATLAS)
 C/2018 E2 (Barros)
 C/ (Lemmon)
 C/ (NEOWISE)
 C/2018 F1 (Grauer)
 C/2018 F4 (PANSTARRS)
 C/2018 K1 (Weiland)
 C/2018 L2 (ATLAS)
 C/2018 M1 (Catalina)
 C/2018 N1 (NEOWISE)
 C/2018 N2 (ASASSN)
 C/ (Lemmon)
 C/2018 O1 (ATLAS)
 C/2018 P5 (PANSTARRS)
 C/2018 R3 (Lemmon)
 C/2018 R4 (Fuls)
 C/2018 R5 (Lemmon)
 C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto)
 C/2018 V2 (ATLAS)
 C/2018 V4 (Africano)
 C/2018 W1 (Catalina)
 C/2018 X2 (Fitzsimmons)

 C/2018 Y1 (Iwamoto)

2019 
 C/2019 A5 (PANSTARRS)
 C/2019 A9 (PANSTARRS)
 C/2019 B1 (Africano)

Referințe

Legături externe
 Bright Comet Chronicles by J. Bortle
 1994 Resolution about comet names
 Kronk's Cometography

Liste de comete